Chirotica orientalis (Horstmann), een gewone sluipwesp
 Chirotica orientalis (Kanhekar), een gewone sluipwesp